Sous les toits de Paris ist der Titel folgender Filme:

 Sous les toits de Paris, Originaltitel von Unter den Dächern von Paris, französisch-deutscher Film von René Clair (1930)
 Sous les toits de Paris (2007), französischer Film von Hiner Saleem